Powiat polityczny Frysztat (do 1920)
 Powiat frysztacki (Czechosłowacja) (do 1938 i 1945-60)
 Powiat frysztacki (II Rzeczpospolita) (1938-1939)